Fuel - uma banda de rock norte-americana
Fuel (canção) - uma canção da banda norte-americana de heavy metal Metallica
Fuel (jogo eletrônico de 2009)
Fuel (filme) - um documentário dirigido por Josh Tickell sobre fontes de energia renováveis.

Desambiguação